VEN, sigle composé des trois lettres V, E et N, est un code, qui signifie :
 VEN le Venezuela :
 selon la norme ISO 3166-1 code alpha-3 (liste des codes pays) ;
 selon la liste des codes pays du CIO ;
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.
 ven, le venda, selon les normes ISO 639 des codes de langue.

Ven peut faire référence à :
 Ven, une île suédoise où vécut l'astronome Tycho Brahé,
 Ven, un personnage de la saga Kingdom Hearts,
 Ven-Zelderheide, village néerlandais de la commune de Gennep.

Code